Christmas Creek peut désigner plusieurs lieux en Australie
 Christmas Creek Station, une localité de l'Australie-Occidentale,
 Aéroport de Christmas Creek situé à Christmas Creek Station,
 Mine de Christmas Creek situé à Christmas Creek Station,
 Christmas Creek, une localité du Queensland.